Wippersberg steht für:

 Walter Wippersberg (1945–2016), österreichischer Schriftsteller, Theaterregisseur, Filmemacher und Fotokünstler
 Wippersberg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich